Джон Хадер Дуран Паласио (; родился 13 декабря 2003) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Астон Вилла» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Уроженец Медельина, Дуран является воспитанником футбольной академии клуба «Энвигадо». В основном составе «Энвигадо» дебютировал 13 февраля 2019 года в матче Кубка Колумбии. 22 августа 2019 года дебютировал в колумбийской Примере А (высшем дивизионе чемпионата Колумбии) в матче против клуба «Хуниор». 1 сентября 2019 года забил свой первый гол за «Энвигадо» в матче против «Рионегро Агилас».

21 января 2021 года было объявлено, что по достижении 18-летия, в январе 2022 года, Дуран перейдёт в клуб MLS «Чикаго Файр», подписав с ним трёхлетний контракт с опциями продления ещё на два года. В высшей лиге США он дебютировал 26 февраля 2022 года в матче стартового тура сезона против «Интер Майами», в котором вышел на замену на 80-й минуте вместо Фабиана Херберса. 14 мая 2022 года в матче против «Цинциннати» забил свой первый гол за «Файр».

16 января 2023 года английский клуб «Астон Вилла» объявил о трансфере Дурана.

Карьера в сборной 
В 2019 году в составе сборной Колумбии до 17 лет сыграл на чемпионате Южной Америки (до 17 лет), который прошёл в Перу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Ogol.com.br

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Астон Вилла»